Boen, dorp in Duitsland (Reiderland)
 Boën, dorp en gemeente in Frankrijk (Loire)